Ел Гато Негро има више значења:

 Ел Гато Негро (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гато Негро, Веинтиуно де Хунио (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гато Негро (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику